

Cinema 
Der Bastard – film del 1919 diretto da Joseph Delmont
Transatlantico (Der Bastard) – film del 1925 diretto da Gennaro Righelli

Televisione 
Der Bastard – miniserie televisiva tedesca del 1989